Samès ou Samos peut désigner :
 Samès d'Arménie ou Samos d'Arménie, roi orontide de Commagène (290-240 av. J.-C.) ;
 Samès de Commagène ou Samos de Commagène, roi de Commagène (130-100 av. J.-C.).